Hekster ist der Familienname folgender Personen:

 Olivier Joram Hekster (* 1974), niederländischer Althistoriker
 Walter Hekster (1937–2012), niederländischer Komponist